Заветы — многозначный термин.

 Заветы — бывший посёлок в Нестеровском районе Калининградской области.
 «Заветы» — русский литературно-политический журнал (1912—1914).

См. также 
 Завет (значения)
 Заветы Ильича (значения)